Kloster Neuburg heißen:

 Benediktinerabtei Stift Neuburg, zum heiligen Bartholomäus, bei Heidelberg
 Karmelitinnenkloster (Neuburg an der Donau), ehemaliges Kloster, Bayern
 Benediktinerinnenkloster (Neuburg an der Donau), ehemaliges Kloster, Bayern
 Franziskanerkloster Neuburg an der Donau, ehemaliges Kloster, Bayern
 Kloster Sankt Maria (Neuburg an der Donau), ehemaliges Ursulinenkloster, Bayern
 Kloster Neubourg, ehemaliges Zisterzienserkloster, Elsass

Siehe auch: 
 Klosterneuburg, Stift Klosterneuburg